Cocula bezeichnet folgende mexikanische Municipios:

* Municipio Cocula (Guerrero)
 Municipio Cocula (Jalisco)